Trans-Continental Hustle — пятый студийный альбом группы Gogol Bordello, релиз которого состоялся 27 апреля 2010 года, однако за чуть больше, чем за неделю до релиза альбом утёк из социальной сети MySpace. Спродюсированный известным Риком Рубином (внимание которого на Gogol Bordello обратил Том Морелло из Rage Against the Machine), Trans-Continental Hustle был навеян Евгению Гудзю в то время, как он жил в Бразилии, начиная с 2008-го года.

Список композиций 
 Pala Tute (4:05)
 My Companjera (3:22)
 Sun Is On My Side (4:25)
 Rebellious Love (3:57)
 Immigraniada (We Comin' Rougher) (3:46)
 When Universes Collide (4:48)
 Uma Menina (4:34)
 Raise The Knowledge (4:56)
 Last One Goes The Hope (4:35)
 To Rise Above (3:47)
 In The Meantime In Pernambuco (3:11)
 Break The Spell (4:06)
 Trans-Continental Hustle (4:17)

Альбомы Gogol Bordello
Альбомы American Recordings